Karl Mang ist der Name folgender Personen:

* Karl Mang (Sänger) (1876–1964), deutscher Opernsänger (Bass) 
 Karl Mang (Architekt) (1922–2015), österreichischer Architekt